Ива́н Андре́евич Ко́лос (5 июня 1923 — 12 августа 2007) — советский военный разведчик, писатель, активный деятель партизанского движения во время Великой Отечественной войны, полковник Советской армии. Герой Российской Федерации (25.11.1994), член Союза писателей России.

Биография 
Родился 5 июня 1923 года в селе Картыничи (ныне Гомельской области Белоруссии) в крестьянской семье.

Окончил среднюю школу, затем курсы повышения квалификации педагогов и педагогический техникум. Работал учителем в Лельчицком районе, писал статьи в местных газетах.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны был призван в РККА, благодаря знанию польского и украинского языков зачислен в команду особого назначения при штабе Западного фронта. Участвовал в оборонительных сражениях на западном направлении летом 1941 года. В августе 1941 года направлен на учёбу в Вольское пехотное училище. После окончания учёбы в мае 1942 года был назначен начальником штаба стрелкового батальона 107-го стрелкового полка (38-я армия, Юго-Западный фронт). Но там его боевой путь оказался коротким — в июне 1942 года батальон попал в окружение, погибло большинство бойцов.

Чудом выживший Иван Колос пробрался по оккупированной территории в родное село, там создал и возглавил Лельчицкий партизанский отряд. Во главе отряда провёл сотни боевых операций, нанёс значительный урон войскам противника. За полтора года боев в тылу врага на базе своего отряда создал ещё 3 партизанских отряда, объединённых в Лельчицкую партизанскую бригаду (около 700 бойцов). Бригада сражалась с оккупантами в Полесье, а в декабре 1943 года соединилась с наступающими частями РККА. Однако сам Колос в мае этого же года, после установления постоянной связи с Центральным штабом партизанского движения, был передан в подчинение ГРУ и переориентирован на разведывательную работу.

Осенью 1943 года Колос был отозван в Москву и после короткой подготовки во главе разведгруппы заброшен в немецкий тыл в район Ельск — Мозырь в Белорусской ССР. Там он добывал информацию о передвижении и укреплениях противника в интересах разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. После выполнения задания через пять месяцев группа была эвакуирована на «Большую землю».

В марте 1944 года Колос снова во главе разведывательной группы был заброшен в тыл врага, на территорию Гродненской и Барановичской областей Белоруссии, имея задачу обеспечить командование разведданными накануне Белорусской стратегической наступательной операции. После успешного выполнения задания в июле 1944 года группа соединяется со стремительно наступающими советскими войсками.

В Польше 

1 августа 1944 года в Варшаве началось восстание против немецких оккупантов, подготовленное и организованное руководством Армии Крайовой с согласия правительства Польши в эмиграции. Целью восстания было освобождение Варшавы от врага до подхода сил РККА и передача её под управление польского правительства в эмиграции. Главнокомандующий Армией Крайовой польский генерал дивизии Тадеуш Коморовски (имел прозвище «Бур») располагал в Варшаве несколькими тысячами слабо вооружённых бойцов и почти не имел боеприпасов. Преследуя цели, объективно направленные против Красной Армии, Комаровски полагал, что именно советские войска должны поддерживать восстание. Вопросы связи и координации действий с советским командованием Бур даже не пытался решать. План восстания был полностью авантюристским, что и неудивительно, так как спешное начало восстания связано со стремительным рывком советских войск от Витебска и Орши до Варшавы (свыше 600 километров) за 38 дней, что стало полной неожиданностью и для врагов, и для союзников.

В момент начала восстания советские войска были ещё на дальних подступах к Варшаве. Советское руководство в Москве и командование наступающего на Варшаву 1-го Белорусского фронта не были информированы о готовящемся восстании. Конечно, командовавший этим фронтом Маршал Советского Союза Рокоссовский планировал удар по Варшаве, но после неслыханного броска вперед с непрерывными тяжелыми кровопролитными боями ему требовались значительные силы. Командование Вермахта также прекрасно понимало, что Варшава является главным направлением наступления РККА, не только как первая европейская столица на её пути, но и как главный промышленный центр Польши и узел всех её коммуникаций, падение которого делает выход советских войск к германским границам вопросом самого ближайшего времени. Поэтому новый командующий германской группой армий «Центр» Модель пытался задержать советское наступление на каждой удобной позиции, а в это время спешно стягивал к Варшаве все силы, какие мог собрать сам и какие слало к нему гитлеровское Верховное командование. Там он готовился дать решающий бой и остановить советское наступление на рубеже полноводной Вислы. Не имея никаких сведений о восстании и связи с восставшими, маршал Рокоссовский решил направить в Варшаву офицера штаба фронта, и выбор пал на лейтенанта Ивана Колоса (псевдоним «Олег»).

21 сентября 1944 года разведчик выпрыгнул с парашютом над ночной Варшавой. Единственными ориентирами были река Висла и вспышки ночного боя внизу. С одной стороны Ивану Андреевичу повезло — он спустился в нескольких сотнях метров от немецких позиций, в районе, который обороняла не часть Армии Крайовой, а формирования Армии Людовой, в составе которой были коммунисты. С другой стороны, на этом везение окончилось — разведчик упал на крышу дома и сломал себе руку, и тут же был контужен разорвавшимся рядом немецким снарядом. Прыгавший вместе с Колосом радист Дмитрий Стенько был тяжело ранен, на следующий день получил второе, смертельное, ранение и вскоре умер. Но через несколько дней Колос сумел найти радистку одной из погибших ранее выброшенных разведгрупп и наладил постоянный обмен информацией со штабом фронта.

Вместе с поляками Колос нёс тяготы одной из самых героических и трагических страниц польской истории. Пока генерал Комаровский со штабом Армии Крайовой отсиживался в глубоком бункере, плохо вооружённые ополченцы противостояли кадровым немецким дивизиям, поддерживаемым танками и авиацией. Колос координировал по рации действия советских лётчиков, сбрасывавших повстанцам вооружение и боеприпасы, передавал в штаб фронта информацию о ходе восстания и о силах противника в районе Варшавы. Он пытался наладить взаимодействие и с Буром; после долгих усилий ему удалось провести две встречи с ним, но обе оказались безрезультатными — ни о каком взаимодействии Бур договариваться не хотел, выдвигая целый ряд предварительных политических условий, в первую очередь — о признании СССР польского эмигрантского правительства.

В августе-сентябре 1944 года германским войскам удалось отбить несколько попыток советских войск с ходу ворваться в Варшаву. Главная ударная сила фронта — 2-я гвардейская танковая армия завязла в тяжелых уличных боях в правобережной части Варшавы — Праге и потеряла там большинство своих танков. 2 октября 1944 года Бур-Комаровски капитулировал перед немецким командованием.

Лейтенант Колос сражался вместе с восставшими с 21 сентября до последнего дня восстания — 2 октября 1944 года, а затем сумел с двумя повстанцами пробраться по канализационным трубам через всю Варшаву и переплыть через Вислу. Имея при себе важные документы, вышел в расположение советских войск. После многочисленных отчётов и проверки в органах «СМЕРШ» вся полученная от Колоса информация подтвердилась. О его результатах Военный Совет 1-го Белорусского фронта докладывал непосредственно И. В. Сталину.

В январе 1945 года Иван Андреевич Колос был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждён не был. Из-за Варшавского восстания у советского правительства было много неприятностей с союзниками и польским эмигрантским правительством, поэтому вся информация на эту тему (вместе с представлением к званию) оказалась закрытой.

По оценке британского историка Нормана Дэвиса, добытые Колосом сведения не всегда были верными — например, сведения о силах, противостоявших повстанцам (Колос сообщал, что задействованы пять немецких дивизий). Также Колос сообщал, по мнению Дэвиса, безосновательно, что в Варшаве действует британский разведцентр, чья основная задача заключается в нейтрализации советских усилий.

Берлинская операция 

Перед началом Берлинской операции командующий фронтом Георгий Жуков поставил задачу — взять в плен высокопоставленного немецкого офицера, знающего систему обороны врага перед Берлином. Проникнув в марте 1945 года в немецкий тыл группа взяла под наблюдение оживлённую автостраду, и через несколько суток в ночной засаде захватила пассажира штабной легковушки. Пленный офицер участвовал в нескольких совещаниях германского командования, посвящённых вопросам обороны Берлина, и знал многое.

Иван Андреевич отличился и в ходе самой Берлинской операции. Встретил он победу в Берлине. Лично присутствовал при подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, бывал в бункере Гитлера.

Дальнейшая биография 
После войны служил в военной комендатуре города Хемниц в Германии. Капитану Колосу было предложено начать учёбу в Военной академии, но он отказался. В марте 1947 года его уволили из армии.

Иван Андреевич переехал в Белорусскую ССР, продолжал работать по преподавательской специальности, занимался журналистикой. В 1953 году вернулся в Вооружённые Силы СССР, служил в ГРУ Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, преподавал в специальных учебных заведениях.

В 1985 году Колосу было присвоено воинское звание «полковник». В 1987 году он ушёл в отставку по возрасту.

Указом Президента Российской Федерации № 2118 от 25 ноября 1994 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов полковнику в отставке Колосу Ивану Андреевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Жил в посёлке Переделкино. Занимался литературным трудом, стал автором свыше 20 книг, был членом Союза писателей России. Основными темами творчества Ивана Андреевича стали Великая Отечественная война и катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Умер 12 августа 2007 года. Похоронен в Москве на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации № 97 (25.11.1994)
 Орден Красного Знамени (22.10.1944)
 2 ордена Отечественной войны I степени (9.06.1944, 11.03.1985)
 Медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (30.12.1948)
 Ряд других медалей СССР
 Орден Франциска Скорины № 94 (18.08.2003, Республика Беларусь) — за значительный личный вклад в усиление белорусско-российских культурных связей, активную общественную деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения.
 Крест Храбрых (1964, Польша)
 Литературные медали Фадеева, Симонова, Пикуля
 Диплом общественной премии профессионального признания «Лучшие перья России»
 другие награды

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Иван Андреевич Колос // Интернет-издание «Победа—60»
 
 

Педагоги СССР
Писатели по алфавиту
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Разведчики Великой Отечественной войны
Участники Варшавского восстания 1944 года
Сотрудники ГРУ
Писатели СССР
Писатели России
Члены Союза писателей России
Награждённые медалью имени Александра Фадеева